Помана — мана
 Помана — поминальний хліб (паска) з хрестом